Knaller steht für:
 Knallkörper ein Feuerwerkskörper
 Alfred Knaller (1931–2019), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Marco Knaller (* 1987), österreichischer Fußballtorhüter
 Walter Knaller (* 1957), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Knaller (* 1961), österreichischer Fußballtorhüter

Siehe auch: